Goulimime Airport är en flygplats i Marocko.   Den ligger i provinsen Guelmim och regionen Guelmim-Es-Smara, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Goulimime Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Goulimime Airport är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Goulimime Airport. Runt Goulimime Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guelmim,  km söder om Goulimime Airport. Trakten runt Goulimime Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Guelmim-Es-Smara